Alex Molenaar (acteur), Nederlands acteur
 Alex Molenaar (wielrenner), Nederlands wielrenner